Tondorf ist der Name folgender Orte:

 Tondorf, Ort der Gemeinde Nettersheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Tondorf (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern

Tondorf ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Tondorf (* 1934), deutscher Rechtswissenschaftler, Fachanwalt für Strafrecht und Honorarprofessor
 Babette Tondorf, deutsche Rechtsanwältin

Siehe auch:
 Tonndorf
 Thondorf
 Donndorf, Dondorf, Dohndorf